Brassy, commune française de la Nièvre
 Brassy, commune française de la Somme
 Brassy est un groupe de rock indépendant.